Михаил Николаевич Успенский (,  — , ) — советский и российский -пейзажист.

Биография 
По окончании Художественно-педагогического училища в 1938 году служил на Северном флоте. Как профессиональный художник получил назначение работать в Краснофлотском драматическом театре Северного флота. В связи с тем, что сценографию в Художественно-педагогическом училище практически не преподавали, изучал театрально-декорационное искусство самостоятельно.

В 1940 стал организатором выставки «Заполярье в живописи», в которой участвовали пять художников.

Участник Великой Отечественной войны. .

После демобилизации в 1946 году вернулся в Ленинград, двадцать восемь лет работал художником в Музее Арктики и Антарктики. Сотрудничал как художник также с другими музеями, устраивал персональные выставки.

В творчестве художника преобладают пейзажи, выполненные в технике темпера и цветная линогравюра. Диапазон сюжетов — от заснеженных парусников у берегов Антарктиды до пейзажей Ленинграда. 

Урна с прахом захоронена в колумбарии Санкт-Петербургского крематория.

Графические серии художника 

 «Пейзажи Западной Украины», гуашь
 «Петропавловская крепость», десять линогравюр
 «Невский проспект», десять линогравюр
 «Домбай», сорок линогравюр

Библиография 
 Выставка, посвящённая 10-летию Северного флота. Архангельск. 1943 (без каталога; Галушкина, 1973)
 Первая выставка Союза советских художников Мурманской области. Мурманск. 1945
 В. М. Шведова (сост.). Выставка. Живопись, скульптура, графика. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, Государственный Русский музей, 1954
 Э. Б. Коробова, Г. И. Прибульская, В. М. Шведова (сост.). Осенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, 1956
 В. М. Шведова, В. С. Носкович (сост.). Весенняя выставка произведений ленинградских художников. 1955. Каталог. Л., ЛОССХ, 1956
 В. М. Шведова, В. С. Носкович (сост.). Весенняя выставка произведений ленинградских художников. [1956]. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, тип. СЗРП, 200 экз., 1956
 И. Н. Банковская, Б. Г. Воронова, И. Д. Емельянова, Т. В. Катханова, Б. Г. Колдобская, В. А. Рыжова, А. Н. Шифрина (составители). Всесоюзная художественная выставка [посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции]. Живопись. Скульптура. Графика. Работы художников театра и кино. Каталог. М. Министерство культуры СССР, Союз художников СССР. 1957
 Ф. Фишкова, В. Шведова (сост.). Всесоюзная выставка эстампа. Каталог. Л. Союз художников СССР, Государственный Русский музей и др. 1958
 И. А. Кривенко, И. Н. Липович, В. Б. Блэк, Г. И. Прибульская (составители). Выставка произведений ленинградских художников[, посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрь, 1957]. Каталог. Л. Ленинградский Союз советских художников, Государственный Русский музей. [1958]
 Галушкина А. С., Смирнов И. А. (науч. ред.) и др. Выставки советского изобразительного искусства. 1941—1947 гг. Справочник. Т.3. Москва. Советский художник. 1973
 Болотова А. И., Галушкина А. С., Захарова Д. В. (науч. ред.) и др. Выставки советского изобразительного искусства. 1948—1953 гг. Справочник. Т.4. Москва. Советский художник. 1975
 Болотова А. И., Галушкина А. С., Ростовцева И. Т., Савёлова Е. В. (науч. ред.) и др. Выставки советского изобразительного искусства. 1954—1958 гг. Справочник. Т.5. Москва. Советский художник. 1981
 Успенский Михаил Николаевич . Пруды в Ульянке. 1980; Ульянка. 1980 / Графика // Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л. Художник РСФСР. Главное управление культуры Исполкома Ленгорсовета. 1983. С.52

Ссылки 
 УСПЕНСКИЙ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1915—1998)

Персоналии:Драматический театр Северного флота